Lisets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Лисец) :
le Lisets, massif montagneux de Bulgarie, culminant à 1 500 m d'altitude, au mont Brachnik ;
Lisets, village bulgare de l'obchtina de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Lisets, village bulgare de l'obchtina de Lovetch, situé dans l'oblast de Lovetch ;
Lisets, village bulgare de l'obchtina de Samokov, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain »).